Трап может означать:
 Трап — лестница на корабле.
 Трап — лестница на самолёте.
 Трап — отверстие для слива воды.
 Трап — стрельба на траншейном стенде.
 Трап — сленговое обозначение феминных мужчин, кроссдрессеров.

См. также 
 
 Трэп — музыкальный жанр
 Треппинг — наложение красок при печати.
 Телетрап

Примечания